Alameda de Osuna – quartiere di Madrid nel distretto Barajas
Alameda de Osuna – stazione della metropolitana di Madrid